Чичилтепек има више значења:

 Чичилтепек (Атлистак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Чичилтепек (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Чичилтепек (Тланчинол), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Чичилтепек (Коскатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику